Йозич — фамилия. Известные носители:
 Йозич, Давор (род. 1960) — югославский и боснийский футболист и тренер хорватского происхождения, защитник.
 Йозич, Мирко (род. 1940) — хорватский футболист, ныне тренер.